Никола́й Румя́нцев: Румянцев, Николай (род. 1930) — советский бегун-марафонец.
 Румянцев, Николай Васильевич (1892‒1956) — учитель-публицист, историк религии.
 Румянцев, Николай Викторович (род. 1954) — начальник Московского университета МВД России (2005—2014), генерал-лейтенант полиции.
 Румянцев, Николай Иванович (1914—1992) — военный инженер-механик, начальник Высшего военно-морского инженерного училища имени В. И. Ленина, инженер-вице-адмирал.
 Румянцев, Николай Иванович — советский военный деятель, начальник отдела печати МО СССР, генерал-майор.
 Румянцев, Николай Кузьмич (1894—1977) — русский офицер, герой Первой мировой войны, полковник 3-го Корниловского полка.
 Румянцев, Николай Михайлович (1964—2018) — советский и российский непрофессиональный актёр, один из известнейших участников детского юмористического киножурнала «Ералаш».
 Румянцев, Николай Николаевич (1915—1994) — директор Яковлевского льнокомбината, Герой Социалистического Труда.
 Румянцев, Николай Петрович (1754—1826) — русский государственный деятель, основатель Румянцевского музея.